Фёдор Ипполи́тович Щербатско́й (Щербатский) (19 сентября 1866, Кельце, Царство Польское — 18 марта 1942, Боровое, Акмолинская область, Казахская ССР) — русский и советский востоковед (буддолог, индолог и тибетолог), академик Российской академии наук (1918). Один из основателей русской школы буддологии. Перевёл и издал ряд памятников санскритской и тибетской литературы. Почётный член научных обществ Великобритании, Германии, Франции.

Биография 
Родился в Польше, где в то время служил его отец, Ипполит Фёдорович Щербатский (Щербацкий). Учился в Царскосельской гимназии, которую закончил в 1884 году. Усадьба Щербатских находилась в деревне Лютка Лужского района Ленинградской области.

В 1889 году окончил историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета — ученик И. П. Минаева. После защиты диссертации на тему: «О двух рядах гортанных в индоевропейских языках» Щербатский был оставлен при университете для подготовки к профессуре по индологии.

Был командирован за границу, где занимался индийской поэтикой (в Вене у Г. Бюлера) и философией (в Бонне у Г. Якоби).

В 1893 году возвратился в Россию и на некоторое время оставил научную деятельность — был земским гласным и уездным предводителем дворянства.

В октябре 1899 года участвовал в работе XII международного конгресса ориенталистов в Риме, на котором было объявлено о находке древних буддийских рукописей в Синьцзяне.

С 1900 года преподавал в должности приват-доцента, в 1909—1930 гг. — в должности профессора, в Петербургском (Петроградском/Ленинградском) университете . В 1905 году командирован в Ургу для переговоров с Далай-ламой XIII Тхубтэном Гьяцо.

В 1910—1911 гг. совершил поездку в Индию, посетив Бомбей, Пуну, Бенарес и Дарджилинг.

С 1918 года — действительный член Российской Академии наук. При открытии Первой буддийской выставки в Петербурге 24 августа 1919 года выступил с лекцией «Философское учение буддизма».

В начале 1920-х годов, по заданию советской дипломатической миссии, работал в Англии с лордом Керзоном. В 1923 году в Лондоне издана первая книга его большой «трилогии» по буддийской философии: «Центральная концепция буддизма и значение термина „Дхарма“».

В 1924 году состоялась научная поездка Щербатского в Бурятию.

В 1928—1930 гг. — директор Института буддийской культуры (ИНБУК).

В 1930—1942 гг. — заведующий Индо-тибетским кабинетом Института востоковедения АН СССР. В 1937 году Щербатской подвергся резкой критике, а многие его ученики были репрессированы во время борьбы с идеализмом в востоковедении.

В 1941 году после начала войны в числе группы учёных эвакуирован в посёлок Боровое в Северном Казахстане, где умер 18 марта 1942 года.

Общественная деятельность 
 Почётный член французского Азиатского общества («Société Asiatique»), 1822
 Почётный член Королевского Азиатского общества («The Royal Asiatic Society»), 1823.

Научная деятельность 
Труды по буддийской логике и философии. Опубликовал и ввёл в научный оборот значительное число письменных памятников на санскрите и тибетском языке. Вместе с С. Ф. Ольденбургом основал в 1897 году международный научно-издательский проект «Bibliotheca Buddhica».

Труды 
Ф. И. Щербатской — автор свыше 60 работ, в том числе 6 монографий:

 Щербатской Ф. И. Центральная концепция буддизма и значение термина «дхарма» / пер. с англ. Б. В. Семичова. // Ф. И. Щербатской. Избранные труды по буддизму. — М.: Наука, 1988. — С. 112—198.
 Щербатской Ф. И. Концепция буддийской нирваны / пер. с англ. Б. В. Семичова и А. Н. Зелинского. // Ф. И. Щербатской. Избранные труды по буддизму. — М.: Наука, 1988. — С. 199—262.
 Щербатской Ф. И. Буддийская логика. Т. 1-2. / пер. В. И. Рудого. // Ф. И. Щербатской. Избранные труды по буддизму. — М.: Наука, 1988. — С. 54—111.
 Теория познания и логика по учению позднейших буддистов.
 Часть I. «Учебник логики» Дхармакирти с толкованием Дхармоттары. — СПб.: Типо-лит. «Герольд», 1903.
 Часть II. Источники и пределы познания. — СПб.: Типо-лит. «Герольд», 1909.
 Список всех работ Ф. И. Щербатского.
 Работы Ф. И. Щербатского .

Примечания

Литература 
 Аникеев И. П. Выдающийся русский индолог Ф. И. Щербатской // Вестник истории мировой культуры. — 1958. — № 3.
 
 Индийская культура и буддизм: Сборник статей памяти акад. Ф. И. Щербатского. — М.: Наука, 1972. — 279 с.
 Фёдор Ипполитович Щербатской: (К столетию со дня рождения) // Народы Азии и Африки. — 1966. — № 6.
 Кальянов В. И. Академик Ф. И. Щербатской. Его жизнь и деятельность // Индийская культура и буддизм. Сб. ст. памяти акад. Ф. И. Щербатского. / Под ред. Н. И. Конрада и Г. М. Бонгард-Левина. — М.: Наука, 1972. — С. 13—26.
 Шохин В. К. Фёдор Ипполитович Щербатской // Ф. И. Щербатской и его компаративистская философия. — М.: ИФРАН, 1998. — 247 с. — ISBN 5-201-01983-8.
 
 Сидорова Е. Г. Интерпретация буддизма средствами философской компаративистики: вклад Ф. И. Щербатского в формирование языка межкультурного диалога // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. — 2008. — № 3. — С. 47—57.
 Хамаганова Е. А. Письма из Ацагата (О переписке Е. Е. Обермиллера с акад. Ф. И. Щербатским) // Альманах «Orient», вып. 2-3. Санкт-Петербург, 1998, с.113-155.
 Лысенко В. Г. Щербатской и Розенберг о сравнительном методе. Двойной портрет на фоне эпохи. // Труды Русской Антропологической школы. Вып. 4, т. 2. М.: Издательство РГГУ, 2007, с. 100—139.
 Lysenko Victoria. Theodor Stcherbatsky and His Followers on Translation of Sanskrit Philosophical texts // Sanskrit and Development of World Thought. Ed. By Vempaty Kutumba Sastry. Delhi etc. Printworld, 2014. P. 104—117. \
 Lysenko Victoria.Comparative Philosophy or Intercultural Philosophy? The Case of the Russian Buddhologist Theodor Stcherbatsky // What Is Intercultural Philosophy? / Ed. By William Sweet. Washington: Council for Research in Values & Philosophy. 2014. P. 165—179.

Ссылки 
 Биография и список публикаций Ф. И. Щербатского на сайте Института восточных рукописей РАН
 
 Шагинян А. К. Щербатской Федор Ипполитович // Биографика СПбГУ

Буддологи России
Востоковеды России
Тибетологи России
Индологи России
Буддологи СССР
Востоковеды СССР
Тибетологи СССР
Индологи СССР
Буддологи Российской империи
Востоковеды Российской империи
Тибетологи Российской империи
Индологи Российской империи
Выпускники Царскосельской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Уездные предводители дворянства
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Действительные члены РАН (1917—1925)
Действительные члены АН СССР
Члены Гёттингенской академии наук
Санскритологи России
Санскритологи СССР
Санскритологи Российской империи
Сотрудники ИВР РАН
Преподаватели восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Ленинградского восточного института